Inglewood (Californië), een stad in de staat Californië in de Verenigde Staten
Inglewood (Nebraska), een plaats in de staat Nebraska in de Verenigde Staten
Inglewood (Nieuw-Zeeland), een plaats op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland
Inglewood-Finn Hill, een plaats in de staat Washington in de Verenigde Staten
Inglewood (Perth), een voorstad van Perth, in Australië